Сезон 1990/1991 — 60-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 92-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Kappa.

Состав команды

Основной состав

Молодёжный состав

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок обладателей кубков

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 

Сезоны ФК «Барселона»
Барселона